Pelican Bay, une census-designated place du comté de Collier en Floride.
 Pelican Bay, une ville située au nord-ouest du comté de Tarrant, au Texas.

Voir aussi 
 Prison d'État de Pelican Bay